Die LG Hockey Games 2009 waren ein in Schweden stattfindendes Eishockeyturnier der Euro Hockey Tour, bei welchem sich die Nationalmannschaften Finnlands, Russlands, Tschechiens und Schwedens massen. Das Turnier fand vom 5. bis 8. Februar in Stockholm und Prag statt. Austragungsort war der Globen.

Spiele

Abschlusstabelle

Topscorer

Auszeichnungen

Beste Spieler 
 Bester Torhüter:  Johan Holmqvist
 Bester Verteidiger:  Kenny Jönsson
 Bester Stürmer:  Niko Kapanen

All-Star-Team

Weblinks 
  LG Hockey Games 2009 bei swehockey.se
 LG Hockey Games results, standings and individual awards bei swehockey.se
 LG Hockey Games 2009 auf SFRP's Hockey Archive

Euro Hockey Tour
Eishockeyveranstaltung 2009
Eishockeywettbewerb in Stockholm